

Matematica 
 Zero di Siegel

Musica 
 Siegel-Schwall Band, gruppo musicale statunitense

Persone 
 Adam Siegel, chitarrista statunitense
 Bugsy Siegel, gangster statunitense
 Carl Ludwig Siegel, matematico tedesco
 Donald Siegel, regista e attore statunitense
 Janis Siegel, cantante statunitense
 Jerry Siegel, fumettista statunitense
 Sidney Siegel, psicologo statunitense
 Warren Siegel, fisico statunitense

Statistica 
 Test di Siegel-Tukey